Isla Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guadalupeön, Baja California, 
 Isla Guadalupe, Tabasco, ort, Nacajuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar